Dance with My Father — тринадцатый и финальный студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 2003 году в США на лейбле J Records. Dance with My Father достиг первого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи альбома в США превысили 2,9 млн копий и певец получил несколько премий Грэмми.

История 
Dance with My Father дебютировал на позиции № 1 в чарте Billboard 200 (впервые в его карьере) с начальным тиражом в 442,000 единиц в первую неделю релиза. Также он возглавил Top R&B Albums в 8-й раз в карьере певца.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Награды и номинации 

Альбом получил две премии American Music Awards in 2003 — Favorite Soul/R&B Male Artist и Favorite Soul/R&B Album.
На 46-й церемонии Грэмми 2004 года он получил несколько престижных премий: в категории Лучшая песня года и Best Male R&B Vocal Performance за песню «Dance with My Father», написанную в соавторстве с Ричардом Марксом (также номинация на Best R&B Song), Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals за песню «The Closer I Get to You» (вместе с Бейонсе), и Best R&B Album.

|-
| rowspan="2" | 2003 || rowspan="2" | American Music Award || Favorite Soul/R&B Album || 
|-
| Favorite Soul/R&B Male Artist || 
|-
| rowspan="13" | 2004 || BET Awards || Best Male R&B Artist || 
|-
| rowspan="5" | Grammy Award || Song of the Year || 
|-
| Best Male R&B Vocal Performance || 
|-
| Best R&B Song || 
|-
| Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals || 
|-
| Best R&B Album || 
|-
| rowspan="4" | NAACP Image Awards || Outstanding Album || 
|-
| Outstanding Male Artist || 
|-
| Outstanding Music Video || 
|-
| Outstanding Song || 
|-
| rowspan="3" | Soul Train Music Awards || Best Album of the Year || 
|-
| Best R&B/Soul Album — Male || 
|-
| Best R&B/Soul Single — Male || 
|-
| 2005 || Soul Train Music Awards || Best R&B/Soul Single — Group, Band or Duo || 
|}

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Luther Vandross — Dance With My Father.

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Премия «Грэмми» за лучший альбом в стиле ритм-н-блюз
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы J Records
Альбомы, спродюсированные Лютером Вандроссом